Лу́ніна () — жіноча форма російського прізвища Лунін. Також прізвище Лунін в родовому відмінку однини.

 Відомі носії 
 Луніна Інна Олександрівна — український вчений-економіст, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України (2004).
 Луніна Зінаїда Ігорівна — білоруська гімнастка, олімпійська медалістка.